Herman Otto Falk kan syfta på:

 Herman Otto Falk (1816–1889), svensk militär och politiker
 Herman Otto Falk (1869–1919), svensk jurist och politiker